Vink se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cor J. Vink
 Willem Willen Vink